Радивилів — місто в Рівненській області
 Радивилів — краєзнавча книга журналіста і літератора Володимира Ящука